

Гантінгдон — місто, штат Пенсільванія
 Гантінгдон — місто, штат Теннессі